Wyniki turnieju piłki ręcznej rozegranego podczas Letnich IO w Los Angeles:

Turniej trwał od 31 lipca do 11 sierpnia.

Mężczyźni uczestnicy

Rozgrywki mężczyzn

Faza grupowa 
Grupa A: 

  
Grupa B:  

Mecze

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5–12.

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Faza medalowa – mecze o miejsca 1.–4.

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa V turnieju olimpijskiego w piłce ręcznej mężczyzn na 23. Letnich Igrzyskach Olimpijskich

Tabela medalowa

Kobiety - podsumowanie 
 1.
 2.
 3.
 4.
 6.

Tabela medalowa 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984
1984
1984 w piłce ręcznej